Il doppio maschile del Pilot Pen Classic 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bernard Mitton and Butch Walts erano i detentori del titolo, ma solo Walts ha partecipato in coppia con Gary Donnelly.

Donnelly e Walts hanno perso nel 2º turno contro Jan Gunnarsson e Michael Mortensen.

Heinz Günthardt e Balázs Taróczy hanno battuto in finale 7–6, 7–5 Ken Flach e Robert Seguso.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinale)
 Henri Leconte /  Sandy Mayer (semifinale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)
 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)

 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (quarti di finale) 
 Broderick Dyke /  John Fitzgerald (secondo turno) 
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (primo turno) 
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Classic 1985